Влади́мир Парфёнов: Парфёнов, Владимир — чемпион СССР по академической гребле, заслуженный мастер спорта, член сборной СССР.
 Парфёнов, Владимир (род. 1970) — советский и узбекский копьеметатель.
 Парфенов, Владимир Александрович — доктор педагогических наук, профессор МГАФК.
 Парфёнов, Владимир Глебович (род. 1949) — советский и российский учёный в области информационных технологий и педагог.
 Парфёнов, Владимир Николаевич (1945—2012) — советский и российский учёный в области морфологии и физиологии клетки, член-корреспондент РАН.
 Парфёнов, Владимир Степанович (род. 1940) — советский и российский художник, скульптор.